Grenay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Grenay (Pas-de-Calais)
 Grenay (Isère)